TTR, Talleyrand Terminal Railroad, een spoorlijn in Florida in de Verenigde Staten van Amerika
 TTR, Tonopah Test Range, een militair oefenterrein in Nevada in de Verenigde Staten van Amerika
 TTR, Top Three Records, een voormalig Nederlands platenlabel
 TTR, Traduction, Terminologie, Rédaction, een Franstalig wetenschappelijk tijdschrift
 TTR, Redesign of the international Timetabling Process. Een studie naar een nieuwe procedure om de Europese treindienstregelingen te gaan bepalen.
 TTr, een afkorting voor transmissietroepen